El trenta-vuitè Campionat del Món "A" d'hoquei patins masculí es disputà entre el 16 i el 23 de juny de 2007 a Montreux (Suïssa). Els partits es disputaren al Pavelló OmniSports du Perrier. Els equips classificats en les tres darreres places van passar a disputar el Campionat del Món "B" 2008.

Participants

Fase Regular 
Els horaris corresponen a l'hora d'estiu de Suïssa (zona horària: UTC+2), als Països Catalans és la mateixa.

Llegenda 
En les taules següents:

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Fase Final

Del novè al setzè lloc

Quarts de final

Del tretzè al setzè lloc

Del novè al dotzè lloc

Del cinquè al vuitè lloc

Semifinals

Quinzè i setzè lloc

Tretzè i catorzè lloc

Onzè i dotzè lloc

Novè i desè lloc

Setè i vuitè lloc

Cinquè i sisè lloc

Tercer i quart lloc

Final

Classificació final

Màxims golejadors

Enllaços externs 
 Pàgina oficial      
 Mundial d'hoquei 

Competicions d'hoquei sobre patins mundials
Competicions d'hoquei sobre patins masculines
Montreux